La Société de transport du Saguenay ou STS, est la société de transports publics de la ville de Saguenay au Québec. Autrefois, elle portait principalement le nom de Corporation Intermunicipale de Transport du Saguenay (CITS).

Elle comptait, en 2010, 89 véhicules de transport urbain et 125 chauffeurs (82 réguliers et 43 partiels). La STS effectue le service urbain régulier et assure aussi le transport des écoliers.

En 2015, la Société de Transport du Saguenay célèbre ses 100 ans de fondation. En effet, ce fut en 1915 que la société a été fondée.

Historique 
C'est en 1915, que le maire du village de Rivière-du-Moulin, Adélard Tremblay, fonde la Coopérative d'autobus de Chicoutimi. Au même moment, ce dernier fut gérant de district chez Sun Life. Cinq ans plus tard, Théodore Simard inaugure une nouvelle ligne d'autobus. Cette ligne assurera la liaison entre le Bassin et le magasin Gagnon & Frères, à chaque heure de la journée.

En 1926, la Cie d'Autobus de Chicoutimi établie son siège social et un terminus au coin de la rue Racine et de la rue Riverin. Cet emplacement deviendra « Terminus d'autobus 500 » par la suite.

L'un des plus vieux circuits de la Société de Transport du Saguenay date des années 1950. En effet, la Régie avait autorisé à la compagnie de desservir la Côte-de-la-Réserve et le secteur ouest de Chicoutimi. Actuellement, le circuit du Chemin de la Réserve est toujours en service, mais il a été légèrement modifié au fil du temps.

La société a complété en  l'intégration de la carte à puce Accès. Cette dernière permet d'éliminer les titres en papier. La technologie utilisée a été développée par la Société de transport de l'Outaouais (STO) et appartient maintenant au consortium Multi formé de la STS, de la STO, de la Société de transport de Trois-Rivières et de la Société de transport de Sherbrooke. La société prévoie ajouter une carte de type occasionnelle jetable au cours de l'année 2018.

Fréquentation 
La fréquentation de la Société de transport du Saguenay ne cesse de diminuer depuis 2009.

Opérations 
La STS compte à la fin de 2017 :
 Budget annuel de 
 93 autobus et minibus
 161 employés
 Service de Transport adapté avec 20 véhicules (minibus et taxis adaptés)

Lignes d'autobus 
Le réseau compte un total de 46 lignes.

Tarifs 
Tous les billets, à l'exception de la monnaie exacte à bord (argent comptant), sont disponibles uniquement sur la carte Accès dans le porte-monnaie électronique. Le coût de la carte est de 8,00$.

Pour les étudiants du Cégep de Chicoutimi ainsi que pour les employés de l'Hôpital de Chicoutimi.

Autobus

Flottes actives

All-Time roster

Circuits Actuels 

 Nova LFS HEV (2014-...)
 Nova LFS (1998-2012)
 Nova Bus Classic (9603 et 9705)
 Minibus Ford Allstar (Utilisés principalement pour les circuits touristiques)

Flottes retirées 

 GMC Newlook (1981-1985)
 General Motors Classics (1983-1986)
 Nova Bus Classic (1994, 95 et quelques 1996 et 97)
 Modèles inconnus (1915-1981)

Démonstrateurs 

La STS  de tester un véhicule articulé en 2008 (Novabus LFS Artic). La société n'a malheureusement pas acquis ce type de véhicule puisqu'il n'est pas adapté pour monter des côtes et de tourner adéquatement à un coin de rue dans la région. La société Novabus avait fait une demande à la STS afin d'effectuer un test dans les circuits contenant des routes fortement inclinées afin d'analyser le comportement de ce dernier.

La STS a testé un véhicule européen et d'un style chinois. L’autobus sous la marque de commerce de Vicinity a sillonné l'ensemble des circuits de la Société de Transport de Saguenay, en été 2013. La STS prévoit en acheter plusieurs d'ici les prochaines années, mais fonctionnant au gaz naturel.

En 2014, la Société de Transport du Saguenay a testé un véhicule hybride (Novabus LFS HEV). Pour un total de 4 mois d'essais (2 en saison estivale et 2 autres en saison hivernale). Ce véhicule a servi à analyser son comportement dans une région presque nordique comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce véhicule a été acheté en quatre exemplaires au cours de l'année 2014, mais il y a eu un léger retard par le manufacturier au niveau de la livraison. Les autobus sont finalement arrivés au garage de la STS en .

Références

Liens externes 
Site web de la STS  Ville de Saguenay

Entreprise de transport en commun ayant son siège au Québec
Transport au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ville de Saguenay